Копы́рина — фамилия. Известные носители:
 Копырина, Анастасия Семёновна (1930—2007) — доярка колхоза в Якутии, Герой Социалистического Труда (1973).
 Копырина, Гульнара Шахисламовна (урождённая Денисламова; род. 1973) — российская шашистка.
 Ратенко, Лариса Сергеевна (урождённая Копырина; 1936—2022) — артистка балета, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1967).
 Копыри́на, Людмила Александровна (род. 1952) — советский и российский художник по металлу и камню, ювелир.